Эуджен Тикинделяну (; род. 19 марта 1981, Бакэу) — румынский скрипач.

Сын музыкантов. Начал учиться музыке у своего отца, в восьмилетнем возрасте дебютировал с симфоническим оркестром родного города. С 1999 г. учился в Национальном музыкальном университете у Штефана Георгиу, занимался также в мастер-классах Жерара Пуле и Жан-Жака Канторова. Как активный участник программ Фонда памяти Энеску дал за 4 года около 500 концертов. В 2003 г. стал победителем Международного конкурса имени Энеску, в 2004 г. — Конкурса имени Тадеуша Вроньского для скрипки соло (Варшава). Вместе с пианисткой Назоми Мацумото в 2007 г. выиграл конкурс дуэтов в Лионе.

Ссылки 

 Eugen Tichindeleanu, bacauanul francez de la Festivalul International «Enescu, Orfeul Moldav» // Fara Filtru, 2008, Sept. 1. 

Скрипачи Румынии
Академические музыканты Румынии
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 19 марта
Персоналии по алфавиту